В Іллінецькому районі Вінницької області під обліком перебуває 158 пам'яток археології.

Джерело 
Пам'ятки Вінницької області

Іллінецький район
Іллінецького району